Lázaro Cárdenas ist der Name folgender Orte:
 Lázaro Cárdenas (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 Lázaro Cárdenas (Baja California), Ort in Mexiko
 Lázaro Cárdenas (Arriaga), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chiapas)
 Lázaro Cárdenas (Chiapilla), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chiapas)
 Lázaro Cárdenas (Chicomuselo), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chiapas)
 Lázaro Cárdenas (Cintalapa), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chiapas)
 Lázaro Cárdenas (Huixtán), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chiapas)
 Lázaro Cárdenas (Ixtapangajoya), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chiapas)
 Lázaro Cárdenas (La Trinitaria), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chiapas)
 Lázaro Cárdenas (Villa Comaltitlán), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chiapas)
 Lázaro Cárdenas (Yajalón), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chiapas)
 Lázaro Cárdenas (Cuauhtémoc), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chihuahua)
 Lázaro Cárdenas (Meoqui), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chihuahua)
 Lázaro Cárdenas (Apan), Ort in Mexiko (Bundesstaat Hidalgo)
 Lázaro Cárdenas (Francisco I. Madero), Ort in Mexiko (Bundesstaat Hidalgo)
 Lázaro Cárdenas (Zimapán), Ort in Mexiko (Bundesstaat Hidalgo)
 Lázaro Cárdenas (Cuquío), Ort in Mexiko (Bundesstaat Jalisco)
 Lázaro Cárdenas (Quitupan), Ort in Mexiko (Bundesstaat Jalisco)
 Lázaro Cárdenas (México), Ort in Mexiko
 Lázaro Cárdenas (Álvaro Obregón), Ort in Mexiko (Bundesstaat Michoacán)
 Lázaro Cárdenas (Jungapeo), Ort in Mexiko (Bundesstaat Michoacán)
 Lázaro Cárdenas (Morelos), Ort in Mexiko
 Lázaro Cárdenas (Oaxaca), Ort in Mexiko
 Lázaro Cárdenas (Chignahuapan), Ort in Mexiko (Bundesstaat Puebla)
 Lázaro Cárdenas (Tlachichuca), Ort in Mexiko (Bundesstaat Puebla)
 Lázaro Cárdenas (Sinaloa), Ort in Mexiko
 Lázaro Cárdenas (Tamaulipas), Ort in Mexiko
 Lázaro Cárdenas (Huamantla), Ort in Mexiko (Bundesstaat Tlaxcala)
 Lázaro Cárdenas (Lázaro Cárdenas), Ort in Mexiko (Bundesstaat Tlaxcala)
 Lázaro Cárdenas (Chumatlán), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 Lázaro Cárdenas (Coscomatepec), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 Lázaro Cárdenas (Zacatecas), Ort in Mexiko
 Ciudad Lázaro Cárdenas, Ort im Bundesstaat Michoacán, Mexiko

Lázaro Cárdenas ist der Name folgender Personen:
*Lázaro Cárdenas Batel (* 1964), mexikanischer Politiker
 Lázaro Cárdenas del Río (1895–1970), mexikanischer Politiker, Staatspräsident 1934 bis 1940

Siehe auch:
 Municipio Lázaro Cárdenas